Нарышево — топоним в России:

 Нарышево — деревня в Бураевском районе Башкортостана.
 Нарышево — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги в городе Октябрьском Башкортостана.